La Supercoupe de Belgique 2018 est un match de football qui oppose le champion belge 2017-2018, le Club Bruges KV, au vainqueur de la Coupe de Belgique 2017-2018, le Standard de Liège.

C'est la deuxième fois de l'histoire de la Supercoupe de Belgique que ces deux clubs se rencontrent, après l'édition 2016 remportée par le Club de Bruges 2-1.

Feuille de match

Références 

2018
Football en Belgique en 2018
Football en juillet 2018
Sport en Belgique en juillet 2018